Calomicrolaimus är ett släkte av rundmaskar. Calomicrolaimus ingår i familjen Desmodoridae. 

Kladogram enligt Dyntaxa:

Källor 

Rundmaskar
Calomicrolaimus